Wolfgang Gunkel ist der Name folgender Personen:
* Wolfgang Gunkel (Politiker) (1947–2021), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Gunkel (Ruderer) (1948–2020), deutscher Ruderer